Montmorency – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Dolina Oise
 Montmorency – rzeka w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Montmorency – wodospad w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Montmorency – stacja metra w Montrealu
Gminy w USA:
 Montmorency (Montmorency Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Montmorency (Montmorency Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montmorency
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Montmorency (ang. Montmorency County) – w stanie Michigan

Zobacz też 
 Montmorency-Beaufort – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Szampania-Ardeny, w departamencie Aube